Ruda är ett svenskt efternamnn. Den 31 december 2022 var 116 personer med namnet folkbokförda i Sverige.

Personer med efternamnet Ruda 
 Bengt Ruda (1918–1999), formgivare
 Elias Wilhelm Ruda (1807–1883), skald och litteraturkritiker
 Gunnar Ruda (1887–1948), målare, tecknare och grafiker

Fiktiv person
Emil Ruda, vanartig yngling och orosmoment i Grönköpings Veckoblad, ofta omtalad som "gossen Ruda"

Källor

Svenska efternamn